Fabius ist ein römischer Familienname (nomen gentile) und davon abgeleitet ein moderner männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
→ Hauptartikel: Fabian

Fabius wird von lateinisch faba „Bohne“ abgeleitet. Eine andere Herleitung sieht den Ursprung in einem Städtenamen und übersetzt: „aus der Stadt Fabiæ“

Der Name des altrömischen Patriziergeschlechts der Fabier geht auf diesen Namen zurück.

Namenstag 
 11. Mai
 20. Januar (Fabian)

Namensträger 
Antike
 Die Fabier im Römischen Reich

 Quintus Fabius Vibulanus (Konsul 467 v. Chr.), († nach 449 v. Chr.), Politiker der frühen römischen Republik
 Kaeso Fabius Ambustus, römischer Konsulartribun 404, 401, 395 und 390 v. Chr.
 Quintus Fabius Maximus Rullianus (4./3. Jahrhundert v. Chr.), römischer Staatsmann und Feldherr

 Quintus Fabius Maximus Verrucosus (* um 275 v. Chr.; † 203 v. Chr.), Senator und Feldherr der römischen Republik
 Marcus Fabius Mettianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Fabius Buteo († vor 209 v. Chr.), römischer Konsul
 Numerius Fabius Buteo, römischer Konsul 247 v. Chr.

 Quintus Fabius Pictor (* um 254 v. Chr.; † um 201 v. Chr.), römischer Politiker und Geschichtsschreiber
 Quintus Fabius Postuminus, römischer Suffektkonsul 96
 Quintus Fabius Maximus Aemilianus (* um 186 v. Chr.; † um 130 v. Chr.), römischer Politiker, wurde 145 v. Chr. Konsul
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus († wohl vor 100 v. Chr.)  römischer Politiker, wurde 121 v. Chr. Konsul
 Quintus Fabius Maximus (Suffektkonsul) († 45 v. Chr.) römischer Senator
 Titus Fabius Liberalis, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Fabius Faustinianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Fabius Honoratus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Fabius Postumus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Fabius Valens († 69 n. Chr.), römischer Politiker und Militär
 Marcus Fabius Quintilianus (* 35 n. Ch.; † um 96 n. Ch.), siehe Quintilian
 Quintus Fabius Barbarus Valerius Magnus Iulianus, römischer Konsul 99
 Lucius Fabius Iustus (1./2. Jahrhundert n. Chr.), Suffektkonsul 102
 Quintus Fabius Catullinus, Statthalter 127 bis 129
 Fabius Rusticus (1./2. Jahrhundert n. Chr.), ein römischer Historiker
 Lucius Fabius Fabullus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Fabius Gallus (2. Jahrhundert n. Chr.), römischer Senator
 Gaius Fabius Agrippinus (2. Jahrhundert n. Chr.), römischer Senator
 Fabius von Antiochia († 256), Bischof
 Fabius Claudius Gordianus Fulgentius (6. Jahrhundert), spätantiker lateinischer Autor
 Aulus Fabius Proculus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Fabius Secundus, antiker römischer Toreut
 Quintus Fabius Dioc(…), antiker römischer Toreut
 Spurius Fabius Nymphodotus, antiker römischer Toreut

Weitere Namensträger
 Fabius Gross (1906–1950), österreichischer Meeresbiologe
 Fabius von Gugel (1910–2000), deutscher Zeichner und Maler
 Fabius (1989), Freund von Arielle, die Meerjungfrau (Disney)

Familienname 
 Dammes Paulus Dirk Fabius (1851–1931), niederländischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Hendrik Anton Cornelis Fabius (1878–1957), niederländischer Offizier, Leiter des niederländischen Militärgeheimdienstes
 Jan Fabius (1888–1964), niederländischer Journalist und Politiker
 Laurent Fabius (* 1946), französischer Politiker
 Odette Fabius (1910–1990), französische Autorin und Widerstandskämpferin

Akademischer Beiname 
 Fabius (1682): Johann Adam Limprecht (1651–1735), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

Pseudonym 
 Fabius (Sänger), Pseudonym von Fabrizio Barile (* 1966), italienischer Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller

Siehe auch 
 Fabius Township

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Römischer Personenname